

Cinema 
Vengeance – cortometraggio del 1912 diretto da Herbert Brenon
Vengeance – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston 
Vengeance – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
Vengeance – film del 1918 diretto da Travers Vale
Vengeance – film del 1970 diretto da Chang Cheh
Vengeance – film del 2022 diretto da B. J. Novak
Vengeance – casa di produzione cinematografica

Musica 
 Vengeance – gruppo musicale olandese
 Vengeance – album del 1984 dell'omonimo gruppo
 Vengeance – album dei Mystic Prophecy del 2001
 Vengeance – album dei New Model Army del 1984
 Vengeance – album dei Nonpoint del 2007
 Vengeance – singolo di Denzel Curry del 2018

Altro 
 Vengeance – evento di wrestling prodotto dalla WWE
 Vengeance – cacciabombardiere della seconda guerra mondiale
 Vengeance – edizione del 2001 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2002 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2003 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Vengeance – videogioco del 1987

Pagine correlate 
 HMS Vengeance